Бирюковский — многозначный термин.

Топоним 
 Бирюковский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Бирюковский — посёлок в Уйском районе Челябинской области.

Фамилия 
 Бирюковский, Даниил (в ряде источников Битюковский; 1762—1811) — российский религиозный деятель и духовный писатель.

См. также 
 Бирюковка